La casa dei fantasmi (House on Haunted Hill) – film statunitense del 1959 diretto da William Castle
Il mistero della casa sulla collina (House on Haunted Hill) – film statunitense del 1999 diretto da William Malone